De werken van de 17e-eeuwse wiskundige Pierre de Fermat bevatten verschillende stellingen. De stelling van Fermat kan naar een van de onderstaande stellingen verwijzen: 
 Laatste stelling van Fermat, over geheeltallige oplossingen voor vergelijkingen van het type an + bn = cn
 Kleine stelling van Fermat, een eigenschap van priemgetallen
 Principe van Fermat, over het pad dat een lichtstraal aflegt
 Veelhoeksgetalstelling van Fermat, over het uitdrukken van gehele getallen als een som van veelhoeksgetallen
 Stelling van Fermat over de som van twee kwadraten